

V République

2021-2028

2015-2021 

 Le remplaçant de Pierre Boulanger est José Sueur, qui est déjà maire et conseiller régional ; il devra faire un choix par rapport à la loi sur le cumul des mandats.

2011-2015 

Noms en gras : élus lors des élections cantonales de 2011

2008-2011 

Noms en gras : élus lors des élections cantonales de 2008

2004-2008 

Noms en gras : élus lors des élections cantonales de 2004

2001-2004 

Noms en gras : élus lors des élections cantonales de 2001

1998-2001 

Noms en gras : élus lors des élections cantonales de 1998

1994-1998 

Noms en gras : élus lors des élections cantonales de 1994

1992-1994 

Noms en gras : élus lors des élections cantonales de 1992

1988-1992 

Noms en gras : élus lors des élections cantonales de 1988

1985-1988 

Noms en gras : élus lors des élections cantonales de 1985

1982-1985 

Noms en gras : élus lors des élections cantonales de 1982

1979-1982 

Noms en gras : élus lors des élections cantonales de 1979

1976-1979 

Noms en gras : élus lors des élections cantonales de 1976

1973-1976 

Noms en gras : élus lors des élections cantonales de 1973

1970-1973 

Noms en gras : élus lors des élections cantonales de 1970

1967-1970 

Noms en gras : élus lors des élections cantonales de 1967

1964-1967 

Noms en gras : élus lors des élections cantonales de 1964

1961-1964 

Noms en gras : élus lors des élections cantonales de 1961

1958-1961 

Noms en gras : élus lors des élections cantonales de 1958

IV République

1955-1958 
Noms en gras : élus lors des élections cantonales de 1955

1951-1955 
Noms en gras : élus lors des élections cantonales de 1951

1949-1951 
Noms en gras : élus lors des élections cantonales de 1949

1945-1949 
L'ensemble des conseillers généraux a été élu lors des élections cantonales de 1945

III République

1937-1940

1934-1937

1931-1934

1928-1931

1925-1928

1922-1925

1919-1922

1913-1919

1910-1913

1907-1910

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Conseil départemental de la Somme
 Liste des cantons de la Somme
 Politique dans la Somme

Somme
Conseillers départementaux